All Things Must Pass – potrójny (wersja winylowa) album George’a Harrisona z 1970 roku. Po wcześniejszych albumach eksperymentalnych pierwszy zawierający piosenki (pierwsze 2 płyty). Trzecia płyta to tzw. „Apple Jam” czyli studyjne jam session. Płyty zawierają bardzo dojrzałe kompozycje George'a z poetyckimi tekstami (często opowiadające o sprawach duchowych) a także cover piosenki Boba Dylana „If Not For You”. Największym przebojem z płyty był utwór My Sweet Lord. Innym przebojem z tego albumu była piosenka „What is Life”, której cover w 1972 nagrała Olivia Newton-John (nagrała ona również w tym samym roku inny utwór Harrisona z ATMP – „Behind that locked door”). Płytę wydała wytwórnia Apple Records, zaś jej producentami byli George Harrison i Phil Spector. Album jest uważany za najlepszy w dyskografii Harrisona. W ankiecie sporządzonej przez magazyn „Rolling Stone” w 2003 ATMP znalazło się na 437 miejscu listy albumów wszech czasów, z kolei w plebiscycie przeprowadzonym przez ten magazyn na 500 piosenek wszech czasów, piosenka „My Sweet Lord” uplasowała się na miejscu 460. Album był nominowany w 1971 do nagrody Grammy, m.in. w kategorii Album Roku. Zremasterowana edycja płyty, z 2001 roku, zawiera m.in. niewydany wcześniej utwór „I Live For You” oraz nową wersję „My Sweet Lord” – „My Sweet Lord 2000”, która wyróżnia się dodatkowymi partiami gitary oraz wokalami Sam Brown.

W 2003 album został sklasyfikowany na 437. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki napisane przez George’a Harrisona, poza zaznaczonymi.

Album studyjny

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Apple Jam

Strona 5

Strona 6

Reedycja 2001 
Wszystkie piosenki napisane przez George'a Harrisona, poza zaznaczonymi.

CD 1

CD 2

Twórcy 
 George Harrison
 Eric Clapton (wraz z całym zespołem Derek and the Dominos)
 Klaus Voormann
 Gary Brooker
 Ringo Starr
 Billy Preston
 Phil Collins (w Utworze Art Of Dying)
 Ginger Baker (w Apple Jam)
 zespół Badfinger
 oraz inni muzycy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Apple Records
Albumy wyprodukowane przez Phila Spectora